2 miejscowości w Polsce: 
 Strzygi – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Osiek 
 Strzygi – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz